Juliett steht für:

 J als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)
 Juliett-Klasse, NATO-Kodename für eine Klasse sowjetischer U-Boote, siehe Projekt 651

Siehe auch:
 Juliet (Begriffsklärung)
 Juliette (Begriffsklärung)